Ernst de Strijdbare (1027-1075), markgraaf van Oostenrijk
Ernst I van Oostenrijk (1377-1424), hertog van Stiermarken en Karinthië
Ernst van Oostenrijk (1553-1595), landvoogd van Zuidelijke Nederlanden
Ernst van Oostenrijk (1824-1899), aartshertog van Oostenrijk